

События 
 Начало 2-го тысячелетия.
 1001—1002 — Четвёртая кампания Свена Вилобородого в Англии.
 Возвращение датчан в Англию.
 Ок.1001 — Бриан Бору объединяет под своей властью всю Ирландию.
 1001/2-1014 — Король Ирландии Бриан Бору (941—1014).
 Канонизация Эдварда Мученика, короля Англии.
 Брячислав Изяславич становится полоцким князем.
 Стефан Святой провозглашает себя королём Венгрии (или 1000).
 Византия начинает активное наступление на Западно-Болгарское царство.
 Покорение области Тао Византией.
 Перемирие Фатимидов с Византией.
 Два царства Грузии — Тао-Кларджетское и Абхазское — объединились в Грузино-Абхазское царство.
 Вторжение сельджуков и гузов в Хорасан.
 Свержение династии Саманидов в Иране.
 Махмуд, правитель державы Газневидов, начинает завоевательные походы в Индию. Пенджабский правитель Джаяпала терпит поражение от Газневидов под Пешаваром
 Проникновение ислама в Индию.
 Умерла Сэнси, мать Итидзё.
 Поход Ле Дай Ханя на Чампу. Поражение войск Чампы.
 Удаядитьяварман I становится королём Кхмерской империи после смерти Джаявармана V
 Начато строительство самой высокой в Китае Лиаоди пагоды
 Состоялся поход русских войск под руководством Александра Поповича и Яна Усмошвеца. В ходе данной экспедиции русские «избили множество печенегов», а также взяли в плен их хана Родмана и трёх его сыновей, которых привели к Владимиру Святославовичу в Киев.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1001 году
 Никифор III Вотаниат — император Византии.
 Аирлангга — махараджа государства Матарам на Яве.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1001 году
 Ванг Ие Ченг — китайский поэт.
 Давид III Куропалат — царь Тао-Кларджети (Юго-Западная Грузия).
 Изяслав Владимирович, князь полоцкий, старший сын Владимира Святославича.

См. также

Примечания